

Musica 
 Elevation – album di Pharoah Sanders del 1973
 Elevation – singolo degli U2 del 2001
 Elevation – album di Anggun del 2008
 Elevation – album dei Black Eyed Peas del 2022

Altro 
 Elevation – novella di Stephen King